Verwarnung steht für:

 Verwarnung (Recht) im Ordnungswidrigkeitenrecht
 Verwarnung mit Strafvorbehalt als Sanktion des Strafrechts
 Verwarnung (Jugendstrafrecht) als Zuchtmittel im Jugendstrafrecht
 Verwarnung (Fußball), eine Disziplinarmaßnahme

Siehe auch:
 Ermahnung